Петер Х. Нёрбю (, род. в 1940 г.) — датский шахматист. Неоднократный участник национальных чемпионатов. Лучшего результата добился в 1970 г., когда поделил 1—2 места с Б. Бринк-Клауссеном, но проиграл дополнительный матч. Также был серебряным призером чемпионата Дании 1968 г. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1968 г., командного первенства Европы 1970 г. и международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам